De Belgische Supercup van het seizoen 1990/91 vond plaats op woensdag 7 augustus 1991 in het Constant Vanden Stockstadion. Landskampioen RSC Anderlecht nam het op tegen Bekerwinnaar Club Brugge. De wedstrijd eindigde op een gelijkspel. Na een spannende strafschoppenreeks mocht Club Brugge de Supercup in de hoogte steken.

Voor Club Brugge was het de vijfde Supercup in de geschiedenis van de club.

Supercup voetbal België
Bekervoetbal 1991
Voetbalwedstrijd in Brussel
Sportevenement in Anderlecht